Почапівська сільська рада — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Почапівська сільська рада —  колишня сільська рада, Волинська область, Любомльський район
 Почапівська сільська рада — Львівська область, Золочівський район

Джерела 

сайт Верховної Ради України